Осмонова Нурзат Курманбековна — кыргызский государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась 17 января 1986 года в городе Ош, Ошской области.

После окончания школы в 2003 году поступила в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. В 2008 году после завершения учебы получила диплом с отличием, решением Государственной аттестационной комиссии Осмоновой Нурзат присвоена квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция».

В 2008 году начала свою трудовую деятельность консультантом депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, до 2010 по совместительству работала преподавателем на юридическом факультете в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына.

В 2009 году работала Ведущим специалистом по правовым вопросам УГНС КР по налогам и сборам по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС при Правительстве КР.

В 2010 году начала свою политическую карьеру, по списку от идеалистической демократической партии «Ата-Журт» избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Став депутатом кыргызского парламента в 24 года она стала самым молодым депутатом Жогорку Кенеша за всю историю независимости Кыргызстана.

В 2011 году работала в качестве Начальника Управления экспертизы законопроектов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 2012 по 2015 года проработала начальником Управления правовой и специализированных видов экспертиз законопроектов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В 2019 году прошла государственную итоговую аттестацию в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в городе Москва, решением Государственной экзаменационной комиссии ей присвоена квалификация «Магистр» по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление.

Образование 
Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, квалификация Юрист по специальности «Юриспруденция».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» город Москва, квалификация «Магистр» по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление.

Трудовая деятельность 
 2008 год — консультант депутата ЖК КР. По совместительству с 2008 −2010 преподаватель на юридическом факультете в КНУ.
 2009 год — Ведущий специалист по правовым вопросам УГНС КР по налогам и сборам по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС при Правительстве КР.
 2010 — по списку от идеалистической демократической партии «Ата-Журт» избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
 2011 — Начальник Управления экспертизы законопроектов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
 2012—2015 — Начальник Управления правовой и специализированных видов экспертиз законопроектов Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Награды и звания 
Награды: «Отличник Юстиции». Награждена нагрудным знаком.

Классный чин: Советник Государственной службы 1 класса.

Звания: Полковник Юстиции

Депутаты Жогорку Кенеша
Выпускники Киргизского национального университета
Преподаватели Киргизского национального университета
Юристы Киргизии
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы